Coroa-de-rei é um nome comum usado para denominar várias espécies vegetais:

 Melilotus elegans
 Melilotus indicus